Uhland ist

 der Name eines Asteroiden, (9052) Uhland

Uhland ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Uhland (1926–1988), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher und Sänger
 Ludwig Uhland (1787–1862), deutscher Dichter, Literaturwissenschaftler, Jurist und Politiker
 Ludwig Uhland (SA-Mitglied) (1888–1945), deutscher SA-Obergruppenführer
 Ludwig Josef Uhland (1722–1803), Großvater des Dichters Ludwig Uhland, württembergischer evangelischer Theologe
 Robert Uhland (1916–1987), deutscher Landeshistoriker und Archivar
 Rosine Elisabeth Uhland (1760–1831), Mutter des Dichters Ludwig Uhland
 Wilhelm Heinrich Uhland (1840–1907), deutscher Ingenieur

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Uhland (Alabama)
 Uhland (Texas)